

Суперкубок Украины по футболу 2012 — 9-ый розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион и обладатель кубка сезона 2011/12. Матч состоялся 10 июля 2012 года в Луганске на стадионе «Авангард». Главным арбитром матча стал Анатолий Абдула, представляющий город Харьков.

В матче встретились два донецких клуба: «Шахтёр» (как победитель чемпионата) и «Металлург» (как финалист кубка, победителем турнира также является «Шахтёр»). Победу в матче за Суперкубок одержал «Шахтёр», с итоговым счётом (0:2). Голы за горняков забивали Луис Адриано и Дуглас Коста.

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2011/2012
 Кубок Украины по футболу 2011/2012

Ссылки 
  
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»
 Протокол матча на сайте Федерации футбола Украины 
 Статистика матча на сайте championat.com

Матчи ФК «Металлург» Донецк
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Суперкубок Украины по футболу
2012
Спортивные соревнования в Луганске
События 10 июля
Июль 2012 года